

Часниково — село, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Часниково — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область
 Часниково — село, Цілинний район, Алтайський край